Э́ндрю Сти́вен Гро́ув (; настоящее имя А́ндраш И́штван Гроф, ; , Будапешт — , Лос-Альтос) — сооснователь корпорации Intel.

Проявил себя как эффективный топ-менеджер — сумев вывести Intel из кризиса, вызванного появлением на рынке более дешёвых японских модулей памяти и ошибкой в процессоре Pentium. История возрождения корпорации стала хрестоматийной, как пример эффективных действий используется в бизнес-школах.

Биография 
Эндрю Гроув родился в Будапеште в еврейской семье. Остался слабослышащим после перенесённой в четырёхлетнем возрасте скарлатины. Во время депортации венгерских евреев в концентрационные лагеря, скрывался с матерью на арийской стороне под поддельными документами. Отец был отправлен на принудительные работы и семья воссоединилась лишь после войны.

Спасаясь от последствий волнений 1956 года, эмигрировал в США. Приехав в США, Гроув поселился у своего дяди в Бронксе, поступил в нью-йоркский City College на факультет химических технологий, а чтобы платить за учёбу устроился работать официантом. В 1960 г. он окончил колледж, получив степень бакалавра.

В 1963 г. Гроув получил степень доктора наук в Калифорнийском университете в Беркли. Окончив университет, работал в исследовательской лаборатории компании Fairchild Semiconductor, где в 1967 г. занял должность помощника директора по исследованиям и разработкам.

В июле 1968 г. совместно с Робертом Нойсом, Гордоном Муром и ещё шестью бывшими сотрудниками Fairchild Semiconductor основал корпорацию Intel. В 1979 г. он стал её президентом, в 1987 г. исполнительным директором, а в 1997 исполнительным директором и председателем совета директоров. В мае 1998 г. Гроув ушёл с поста исполнительного директора, оставшись в качестве председателя совета директоров.

Научная деятельность 
Эндрю Гроув — автор более 40 технических публикаций и нескольких патентов в области полупроводниковых технологий и устройств. Доктор Гроув шесть лет преподавал физику полупроводниковых устройств студентам старших курсов Калифорнийского университета в Беркли. Читал курс лекций «Стратегия и деятельность в области индустрии обработки данных» в школе бизнеса Стэнфордского университета.

Награды 
 1960 Премия Американского общества химиков
 1966 Премия «За достижения», IEEE
 1974 Премия Дж. Эберса, IEEE
 1975 Почетная грамота «За заслуги», Институт Франклина
 1979 Премия Национальной академии инженерных наук
 1980 Медаль Таунсенда Харриса, City College, Нью-Йорк
 1984 Занесен в Галерею славы Ассоциации информационной индустрии
 1984 Премия «Совета ста», Аризонский университет
 1985 Степень почётного доктора наук, City College, Нью-Йорк
 1987 Медаль «За лидерство в инженерных науках», IEEE
 1987 Награда «Enterprise Award», Ассоциация бизнеса и профессиональной рекламы
 1989 Почетный доктор технических наук, Политехнический институт, г. Вустер
 1990 Премия Джорджа Вашингтона, Американо-венгерский фонд
 1993 «Гражданин года», Всемирный форум в Кремниевой долине
 1993 «Руководитель года», университет Аризоны
 1993 Медаль «За достижения», American Electronics Association
 1995 Технологическая премия фонда Хайнца
 1995 Медаль Джона фон Ньюмана, Американо-венгерская ассоциация
 1995 Медаль Стейнмана, City College, Нью-Йорк
 1996 «Государственный деятель года», школа бизнеса Гарвардского университета
 1996 Премия «За международные достижения», World Trade Club
 1997 IEEE 1997 Computer Entrepreneur Award
 1997 Cinema Digital Technologies Award, Международный кинофестиваль
 1997 «Исполнительный директор года», журнал CEO
 1997 «Технологический лидер года», журнал Industry Week
 1997 «Человек года», журнал Time
 1998 «Выдающийся руководитель года», Академия менеджмента
 2000 Степень почётного доктора юридических наук Гарвардского университета
 2000 Медаль почёта IEEE
 2001 Медаль «За выдающиеся достижения», Общество стратегического менеджмента

Семья 
Был женат на Еве Гроув, имел 2 детей.

Библиография

Книги, изданные на русском языке

Книги, изданные на английском языке 
 
 
  (оригинал издан в 1983 году)
 
 
  (в соавторстве)
  (в соавторстве)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Intel: биографии руководителей, Энди Гроув

Менеджеры США
Награждённые медалью почёта IEEE
Физики США
Физики по алфавиту
Сотрудники Intel
Персоналии:Fairchild
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Беженцы из Венгрии (1956)